Ikaźń – jezioro na Białorusi
 Ikaźń – agromiasteczko, dawniej wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki
 Ikaźń – zamek na wyspie na jeziorze Ikaźń